Гладишо́вський — українське прізвище.

Відомі люди 

 Антін Гладишовський — український громадський, економічний і культурно-освітній діяч, син Омеляна Гладишовського.
 Олександер Гладишовський — син Антіна, внук Омеляна Гладишовських.
 Омелян Гладишовський — український лікар, громадський діяч, доктор медицини. У 1898 році обраний послом до Австрійського парламенту, при цьому переміг на виборах Івана Франка за допомоги польських діячів.